Серија се може односити на:
 низ производа или предмета у производњи
 ТВ серија
 Серија (град)
 Серијализам

Спорт 
 Серија А Италије у фудбалу
 Серија Б Италије у фудбалу
 Серија Ц Италије у фудбалу
 Серија А Италије у кошарци
 Серија А Италије у рагбију
 Серија Б Италије у рагбију
 Серија Ц Италије у рагбију
 Серија А Бразила у фудбалу
 Серија Б Бразила у фудбалу